Урга́л — топоним в России:

 Ургал — река в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, левый приток реки Бурея.

 Ургал — посёлок в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

См. также 
 Ургалы
Средний Ургал
 Новый Ургал
 Усть-Ургал
Ургал I